Ву́лиця Не́стора Літопи́сця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Нестора Літописця — вулиця у місті Біла Церква Київської області.
 Вулиця Нестора Літописця — вулиця у місті Бориспіль Київської області.
 Вулиця Нестора Літописця — вулиця у місті Володимир Волинської області.
 Вулиця Нестора Літописця — вулиця у місті Збараж Тернопільської області.
 Вулиця Нестора Літописця — вулиця у місті Звягель Житомирської області.
 Вулиця Нестора Літописця — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Нестора Літописця — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Нестора Літописця — вулиця у місті Стрий Львівської області.

 Вулиця Нестора Літописця — зникла вулиця, що існувала в Печерському районі міста Києва.

Вулиці, названі на честь людей